Die folgende Liste enthält Herrscher mit dem Namen Karl (oder Carl) bzw. dem französisch/englischen Äquivalent Charles, oder dem spanischen Äquivalent Carlos:

Karl 

 bis 863 Karl (Provence), König von Burgund
 859–866 Karl das Kind, König von Aquitanien
 977–991 Karl (Niederlothringen), Herzog von Frankreich
 1441–1446 Karl von Viana, König von Viana
 1467–1477 Karl der Kühne, Herzog von Burgund
 1492–1538 Karl von Egmond, Herzog von Geldern
 1534–1561 Karl (Anhalt-Zerbst), Fürst von Anhalt
 1588–1640 Karl (Lothringen-Guise), Herzog von Lothringen-Guise
 1649–1711 Karl (Hessen-Wanfried), Landgraf von Hessen-Wanfried
 1670–1730 Karl (Hessen-Kassel), Landgraf von Hessen-Kassel
 1682–1745 Karl (Württemberg-Bernstadt), Herzog von Württemberg-Bernstadt
 1712–1775 Karl (Nassau-Usingen), Fürst von Nassau-Usingen
 1758–1763 Karl (Kurland), Herzog von Kurland und Semgallen
 1831–1848 Karl (Hohenzollern-Sigmaringen), Fürst von Hohenzollern-Sigmaringen
 Karl der Böse ist Karl II. (Navarra), König von Navarra
 Karl der Dicke ist Karl III. (Ostfrankenreich), Kaiser
 Karl der Edelmütige ist Karl III. (Navarra), König von Navarra
 Karl der Einfältige ist Karl III. (Frankreich), König von Frankreich
 Karl der Gute ist Karl I. (Flandern), Graf von Flandern
 Karl der Große ist Kaiser Karl I.
 Karl der Kahle ist Kaiser Karl II.
 Karl der Schöne ist Karl IV. (Frankreich), König von Frankreich
 Karl der Weise ist Karl V. (Frankreich), König von Frankreich
 Karle mit der Tasch ist Karl II. (Baden-Durlach), Markgraf von Baden

Karl I.

Karl II.

Karl III.

Karl IV.

Karl V.

Karl VI. bis Karl X. 

Karl VI.

Karl VII.

Karl VIII.

Karl IX.

Karl X.

Karl XI. bis Karl XVI. 

 1660–1697 Karl XI. (Schweden), König von Schweden
 1697–1718 Karl XII. (Schweden), König von Schweden
 1809–1818 Karl XIII. (Schweden), König von Schweden, ab 1814 auch König von Norwegen als Karl II.
 1818–1844 Karl XIV. Johann (Schweden), König von Schweden und Norwegen, in Norwegen als Karl III. Johan
 1859–1872 Karl XV. (Schweden), König von Schweden und Norwegen, in Norwegen als Karl IV.
 seit 1973 Carl XVI. Gustaf, König von Schweden

Karl … 

 Karl Albert (Sardinien-Piemont), König von Sardinien-Piemont (1831–1849)
 Karl Albrecht (Ortenburg), Graf (1776–1787)
 Carl Alexander (Sachsen-Weimar-Eisenach), Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach (1853–1901)
 Karl Alexander (Brandenburg-Ansbach-Bayreuth), Markgraf von Brandenburg-Ansbach (1757–1791)
 Karl Alexander (Lippe), Fürst zu Lippe (1895–1905)
 Karl Alexander (Württemberg), Herzog von Württemberg (1733–1737)
 Karl Anton (Hohenzollern), Fürst (1848–1885)
 Karl August Friedrich (Waldeck-Pyrmont), Fürst (1728–1763)
 Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach, (Groß-)Herzog (1758–1828)
 Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach (1844–1894), Erbgroßherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach und Herzog zu Sachsen
 Karl August von Baden-Durlach, Markgraf von Baden-Durlach (1738–1746)

 Carlo Contarini, Doge von Venedig (1655–1656)
 Carl Eduard (Sachsen-Coburg und Gotha), Herzog (1900–1918)
 Karl Emanuel I., Herzog von Savoyen (1580–1630)
 Karl Emanuel II., Herzog von Savoyen (1638–1675)
 Karl Emanuel III., König von Sardinien (1730–1773)
 Karl Emanuel IV., König von Sardinien (1796–1802)
 Karl Eugen, (Württemberg), Herzog (1737–1793)
 Karl Eusebius, Fürst von Liechtenstein (1627–1684)
 Karl Felix (Sardinien-Piemont), Herzog von Savoyen, König von Sardinien-Piemont (1821–1831)
 Karl Ferdinand (Württemberg-Oels-Bernstadt), Herzog (1664–1668)
 Karl Franz Lebrun, Herzog von Piacenza (1808–1814)
 Karl Friedrich (Sachsen-Weimar-Eisenach), Großherzog (1828–1853)
 Karl Friedrich (Baden), Großherzog (1728–1811)
 Karl Friedrich (Schleswig-Holstein-Gottorf), Herzog (1702–1739)
 Karl Friedrich (Anhalt-Bernburg), Herzog (1718–1721)
 Karl Friedrich (Hohenzollern-Sigmaringen), Fürst (1769–1785)
 Karl Friedrich I. (Oels), Herzog (1617–1647)
 Karl Friedrich II. (Württemberg-Oels), Herzog (1704–1744)
 Karl Günther (Schwarzburg-Rudolstadt), Fürst (1605–1630)
 Karl Günther (Schwarzburg-Sondershausen), Fürst (1880–1909)
 Karl Leopold (Mecklenburg), Herzog (1713–1747)
 Karl Ludwig Napoléon Bonaparte, Kaiser der Franzosen (1852–1870)
 Karl II. Ludwig (Parma), König von Etruia (1803–1807), Herzog von Parma (1847–1848)
 Karl Ludwig Friedrich (Baden), Großherzog (1811–1818)
 Karl Martell, Hausmeier und Herrscher des Fränkischen Reiches (714–741)
 Karl Paul Ernst von Bentheim-Steinfurt, Graf (1733–1780)
 Karl Peter Ulrich von Holstein-Gottorf, Peter III. (Russland) (1728–1762)
 Carlo Ruzzini, Doge von Venedig (1732–1735)
 Karl Theodor (Pfalz und Bayern), Kurfürst (1733–1799)
 Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel, Herzog von Braunschweig-Bevern (1780–1806)
 Karl Wilhelm Friedrich (Brandenburg-Ansbach), Markgraf (1723–1757)

Kirchliche Herrscher 

 1218–1230 Karl I. (Seckau) († 1230), erster Bischof von Seckau
 1608/1613/1618–1624 Karl von Österreich (1590–1624) (auch: Karl der Postume), Fürstbischof von Breslau und Bischof von Brixen sowie Hochmeister des Deutschen Ordens
 1802–1803 Karl Theodor von Dalberg, Erzbischof von Mainz und Kurfürst

Karl

cs:Karel
en:Charles
la:Carolus